Spojení písmen G a C může mít různé významy:

GC 
 BS-GC – kód ISO 3166-2 pro Grand Cay
 General Catalogue – astronomický katalog
 Obsah GC – obsah GC bází v DNA či RNA
 Games Convention – videoherní veletrh
 Geocaching — hra
 Geocoin
 Garbage collector – systém automatické správy paměti
 Nintendo GameCube – herní konzole
 gigacoulomb – 109 coulombu, symbol soustavy SI pro elektrický náboj
 plynová chromatografie (gas chromatography)